Григорий Лаврентьевич Падалка (1893—1974) — советский учёный-геолог, профессор, первооткрыватель месторождений редких металлов.

Биография 
Родился в 1893 году, Область Войска Донского, Российская империя.

В 1921 году окончил Горный институт в Петрограде.

Доктор геолого-минералогических наук по специальности «Геология и петрология», без защиты диссертации.

С 1918 года работал в Геологическом комитете (в дальнейшем ВСЕГЕИ). В 1927 году избран Учёным советом кандидатом на должность геолога Геолкома.

Специалист по месторождениям редких металлов и региональной металлогении. Автор научных публикаций.

Скончался 18 апреля 1974 года в СССР.

Награды и премии 
 1944 — орден Знак Почёта

Членство в организациях 
 1922 — Всесоюзное минералогическое общество

Примечания

Ссылки 
 Библиография 

Геологи СССР